Q School 2011 – Turniej 1 − pierwszy turniej kwalifikacyjny z cyklu Q School w sezonie 2011/2012, który odbył się w dniach 11-16 maja 2011 w hali World Snooker Academy w Sheffield. Zwycięzcy czterech grup otrzymywali dzikie karty na sezon 2011/2012.

Rezultaty

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Przypisy 

2011 w sporcie
Sport w Sheffield